Lugnez ist:

 eine Gemeinde im Schweizer Kanton Jura, siehe Lugnez JU.
 der deutsche Name der Talschaft Val Lumnezia im Schweizer Kanton Graubünden.